Osoby o tym nazwisku:
 Ahmad Benali − libijski piłkarz
 Ghalia Benali − belgijska piosenkarka